Commissioner steht für:

 Commissioner (schottisches Parlament), Bezeichnung für Abgeordnete des schottischen Parlaments vor 1707
 Commissioner der NBA, Präsident und Geschäftsführer der National Basketball Association

Siehe auch:
 Commissioners of Irish Lights, für die Leuchttürme und Schifffahrtszeichen in Irland und Nordirland zuständige Behörde
 Commissioner Gordon
 Police Commissioner